I'll Stand By You (cântec de Girls Aloud), cântec interpretat de formația Girls Aloud;
 I'll Stand By You (preluare de Carrie Underwood), cântec interpretat de solista Carrie Underwood;